Greenway Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greenway Historic District (Millwood, Virginia), NRHP-ID 97000154
 Greenway Historic District (White Post, Virginia), NRHP-ID 07001135